Die Gruppe West der 1. Spielklasse 1937 war eine von zwei Gruppen der höchsten Liga im Schweizer Feldhandball.

Modus 
In dieser Saison spielten 6 Mannschaften im Modus „Jeder gegen Jeden“ um den Sieg der Gruppe West. Bei Punktgleichheit entschied die bessere Tordifferenz. Der Tabellenerste am letzten Spieltag spielte gegen den Ersten der Gruppe Ost im Finale der 1. Spielklasse 1937 um den Schweizer Meistertitel 1937, der Letztplatzierten stiegen in die 2. Spielklasse 1938 ab.

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse der Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Spiele 
Spielplan:

1. Runde

2. Runde

3. Runde

4. Runde

5. Runde

6. Runde

7. Runde

8. Runde

Einzelnachweise 

37 West
Handballveranstaltung 1937